Rèpaci est un patronyme italien. 

Plusieurs personnalités portent ce nom de famille. 
 Albertina Rèpaci
 Giulio Rèpaci
 Gabriella Rèpaci Courtois
 Leonida Rèpaci
 Francesco Antonio Rèpaci
 Antonino Rèpaci

Homonymie